Гай Валерий Флакк (претор);
 Гай Валерий Флакк (монетарий);
 Гай Валерий Флакк (консул 93 года до н. э.);
 Гай Валерий Флакк (поэт).